Percy Jackson és az olimposziak 1. – A villámtolvaj ifjúsági regény Rick Riordan tollából, amely 2010-ben debütált angol nyelvterületeken.
 Villámtolvaj – Percy Jackson és az olimposziak a könyv hivatalos adaptációja Chris Columbus rendezésében.